Neuberger ist der Familienname folgender Personen:

Albert Neuberger (1908–1996), deutsch-britischer Biochemiker
 Alex Neuberger (* 1992), US-amerikanischer Schauspieler
 Christoph Neuberger (* 1964), deutscher Kommunikationswissenschaftler
 David Neuberger, Baron Neuberger of Abbotsbury (* 1948), britischer Rechtsanwalt
 Herman Neuberger (1918–2005), US-amerikanischer Rabbiner
 Hermann Neuberger (1919–1992), deutscher Fußball-Funktionär
 Josef Neuberger (1902–1977), deutscher Politiker (SPD)
 Julia Neuberger (* 1950), britische Rabbinerin, Schriftstellerin und Politikerin (Liberal Democrats)
 Julius Neuberger (1872–1922), deutscher Politiker (SPD)
 Leah Neuberger (1915–1993), US-amerikanische Tischtennisspielerin
 Maurine Brown Neuberger (1907–2000), US-amerikanische Politikerin
 Maximilian Neuberger (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Michael Neuberger (1953–2013), britischer Immunologe
 Oswald Neuberger (* 1941), deutscher Psychologe
 Richard L. Neuberger (1912–1960), US-amerikanischer Politiker
 Roy Neuberger (1903–2010), US-amerikanischer Kunstmäzen
 Rudolf Neuberger (1861–1916), österreichischer Medailleur und Münzstempelschneider
 Ruth Neuberger-Donath (1914–2009), österreichisch-israelische Altphilologin
 Sigmund Neuberger (1871–1911), deutsch-schottischer Zauberer

 Theodor Neuberger (1856–1938), deutscher Psychiater
 Theophilus Neuberger (1593–1656), deutscher reformierter Geistlicher und Theologe
 Willi Neuberger (* 1946), deutscher Fußballspieler